Fraza »Houston, We Have a Problem!« se lahko nanaša na:
incident med misijo Apollo 13 na Luno, ko je plovilo doletela nenadna nesreča in so astronavti poročilo NASA centrali pričeli približno s temi besedami, ki so nato postale splošni besedni niz, s katerim govorec neformalno najavi težave;
film »Houston, imamo problem!«, slovensko hrvaško češko katarski dokumentarno-fikcijski film režiserja Žige Virca iz leta 2016.